USS Kansas City — кораблі ВМС США, названі на честь міста Канзас-Сіті (Міссурі).

 USS Kansas City (CA-128)  — планований  важкий крейсер типу «Орегон-Сіті». Закладений 9 липня 1945 року, але 12 серпня того ж року будівництво було скасоване.
 USS Kansas City (AOR-3) — танкер-заправник типу «Вічита». На службі протягом 1970-1994 років. Виключений зі складу флоту у 1997 році, у 2013 році зданий на злам.
 USS Kansas City (LCS-22) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». Увійшов до складу флоту у 2020 році.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни